Název Dvořisko má více sídel:
 Dvořisko (Kravaře), část města Kravaře v okrese Opava
 Dvořisko (Choceň), část města Choceň v okrese Ústí nad Orlicí

Externí odkazy